Став Страшко (івр. סתיו סטרשקו‎, 24 вересня 1992(19920924), Дніпропетровськ, Україна) — ізраїльська модель-андрогін, акторка.
 Страшко Віктор Васильович (*7 листопада 1940 — †7 серпня 2013) — український археограф, архівіст, історик, палеограф.